Deckenia (dier), geslacht van kreeftachtigen
 Deckenia (plant), geslacht uit de palmenfamilie